Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1966 fand vom 30. August bis 11. September in der Tschechoslowakei statt. Die Gastgeber gewannen zum zweiten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Prag, Nitra, České Budějovice, Jihlava und Pardubice  ausgetragen.

Modus 
Die 22 Teilnehmer spielten in der Vorrunde in zwei Fünfer- und zwei Sechsergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister, wobei die Ergebnisse der direkten Duelle in die Finalrunde übernommen wurden. Die Gruppendritten und -vierten spielten um die Ränge neun bis sechzehn, die restlichen Mannschaften um die Plätze 17 bis 22. Der neue Weltmeister sowie der Zweit- und Drittplatzierte qualifizierten sich für die Olympischen Spiele 1968.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1966
Volleyballveranstaltung 1966
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Weltmeisterschaft Manner 1966